Córzi steht für:
 den ligurischen Namen der Gemeinde Calice Ligure in der italienischen Provinz Imperia
 den ligurischen Namen der Gemeinde Calice al Cornoviglio in der italienischen Provinz La Spezia